Nelkenpfeffer ist ein Trivialname der Pflanzenarten:

Echter Gewürzstrauch (Calycanthus floridus) und
Piment (Pimenta dioica).